lunula (melchizedek, melchizedech) – część składowa monstrancji będąca metalową oprawką najczęściej w kształcie półksiężyca
 lunula – metalowy wisiorek w kształcie półksiężyca
 lunula – część paznokcia
 lunula – zgrubienie u nasady pazurka niesporczaków
 lunula – płytka na ciele muchówek

Przypisy